Авиньо́нский фестива́ль — театральный фестиваль, основанный в 1947 Жаном Виларом (был директором фестиваля до 1971) и ежегодно проходящий во французском городе Авиньон.

Главная фестивальная площадка представляет собой открытые подмостки в глубине двора бывшего Папского дворца, сам двор служит зрительным залом. Представления проходят под открытым небом, занавес и декорации отсутствуют.

Фестиваль в Авиньоне традиционно привлекает большое количество туристов.

Крупнейшие постановки 
В рамках Авиньонского фестиваля в разные годы были показаны, среди множества других, следующие спектакли:

 1967: Messe pour le temps présent/Месса для нынешних дней, балет Мориса Бежара
 1976: Einstein on the Beach/Эйнштейн на пляже, опера Филипа Гласса в постановке Роберта Уилсона
 1980: Saint Matthew Passion/Страсти по Матфею, балет Джона Ноймайера на музыку Баха
 1983: Nelken/Гвоздики, балет Пины Бауш
 1987: Le Soulier de Satin/Атласный башмачок, драма Поля Клоделя в постановке Антуана Витеза
 1988: Das Wintermärchen/Зимняя сказка, драма Шекспира в постановке Люка Бонди 
 2002: noBody, балет Саши Вальц
 2002: Mahabharata/Махабхарата, спектакль Питера Брука
 2004: Woyzeck/ Войцек, драма Георга Бюхнера в постановке Томаса Остермайера
 2005: L’histoire des larmes/ История слёз, спектакль Яна Фабра
 2006: Asobu, балет Жозефа Наджа, Paso Doble, балет Жозефа Наджа и Мигеля Барсело; Без возврата, балет Франсуа Верре по роману Мелвилла Моби Дик
 2007: «Варвары» Горького, спектакль Эрика Лакаскада
 2008: Божественная комедия Данте, спектакль Ромео Кастеллуччи
 2009: А(Поллония), спектакль Кшиштофа Варликовского
 2010: Papperlapapp и Защита от будущего, спектакли Кристофа Марталера; Человек без свойств, по Музилю, реж. Ги Кассирс; Волшебник летом Оливье Кадьо, постановка Людовика Лагарда (О.Кадьо — первый писатель, ставший главным гостем, ассоциированным артистом фестиваля за все время его существования)
 2011: главным гостем фестиваля стал Борис Шармац, были показаны его спектакли Levée des conflits и Flip Book
 2012: главным гостем фестиваля был Саймон Мак-Бёрни, представивший свой спектакль Мастер и Маргарита, по М.Булгакову

Литература 
 Adler L., Weinstein A. Avignon: 40 ans de festival. Paris: Hachette, 1987
 Baecque A. de. Avignon: Le royaume du théâtre. Paris: Gallimard, 2006
 Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. Москва: Искусство, 1989

Ссылки 

 Официальный сайт фестиваля 

Театральные фестивали

Фестивали Франции